Каспшак — фамилия польского происхождения:

Люди 
 Каспшак, Адам (1906—1944) — польский коммунистический деятель.
 Каспшак, Анджей:
 Каспшак, Анджей (баскетболист) (род. 1946) — польский баскетболист, участник Олимпийских игр.
 Каспшак, Анджей (учёный) (род. 1953) — польский информатик, профессор.
 Каспшак, Анджей (художник) (род. 1963) — польский художник.
 Каспшак, Анна (род. 1989) — датская наездница, участница Олимпийских игр.
 Каспшак, Бернард (1950—2021) — польский экономист и политик, посол на Сейм.
 Каспшак, Вальдемар (род. 1964) — польский волейболист.
 Каспшак, Вацлав (род. 1932) — польский механик, профессор.
 Каспшак, Збигнев:
 Каспшак, Збигнев (хоккеист) (1908—1965) — польский хоккеист, участник Олимпийских игр.
 Каспшак, Збигнев (график) (род. 1955) — польский график, автор комиксов.
 Каспшак, Здзислав (1910—1971) — польский спортсмен, член сборной Польши по баскетболу, гандболу и гребле.
 Каспшак, Кинга (род. 1987) — польская волейболистка, игрок сборной.
 Каспшак, Марцин (1860—1905) — польский революционер.
 Каспшак, Мечислав (род. 1953) — польский политик и экономист, посол на Сейм.
 Каспшак, Павел (род. 1961) — польский публицист, кинооператор и автор телепрограмм.
 Каспшак, Роман (1888—1982) — польский инженер, Праведник народов мира.
 Каспшак, Ружа (род. 1982) — польская прыгунья с шестом.
 Каспшак, Станислава (1890—1965) — польская Праведник народов мира.
 Каспшак, Стефан (1886—1952) — польский художник.
 Каспшак, Уршуля (род. 1960) — польская рок-вокалистка, известная как Урсула.
 Каспшак, Феликс (1883—1972) — польский журналист, политик, член Высшего народного совета.
 Каспшак, Хенрик (род. 1947) — польский физик, профессор.

Улица 
 Улица Марцина Каспшака (Варшава) — улица в Варшаве.